Hossein Rouhani (né en 1983), karatéka iranien ;
 Sâdegh Rouhâni (né en 1926), marja iranien ;
 Shahrdad Rouhani (né en 1954), musicien irano-américain.

Voir aussi
 Hassan Rohani, parfois écrit Hassan Rouhani, homme d'État iranien.